Rumunjska:
 Naselja:
  (Alba, Rumunjska), županija Alba
  (Brăila, Rumunjska), županija Brăila
  (Călăraşi, Rumunjska), županija Călăraşi
  (Dolj, Rumunjska), županija Dolj
 Nogometni klubovi:
 Unirea Alba Iulia
 Unirea Urziceni